Neves (São Tomé i Príncipe), vila de São Tomé i Príncipe, capital del districte de Lembá, al nord-oest de l'illa de São Tomé 
 As Neves, municipi a la Comarca do Condado (Província de Pontevedra, Galícia)
 Bruno Neves (Oliveira de Azeméis, 5 de setembre de 1981 - Amarante, 11 de maig de 2008) va ser un ciclista
 José Maria Neves (ciutat de Santa Catarina, 1960) 
 Maria das Neves
 Mário Neves (Lisboa, 1912 - 1999), periodista portuguès 
 Tancredo Neves (São João do Rei, 1910 — São Paulo, 1985), president de Brasil
 Thiago Neves Augusto (Curitiba, Brasil, 1985), futbolista brasiler